

События 
 16 января — Абд ар-Рахман III объявляет себя халифом Кордовы (титул — Принц Верующих и Защитник Веры) и разрывает формальную зависимость от Багдада.
 Кордовский Халифат — новый этап в истории Андалусии. Одной из причин, которые побудили Абдеррахмана III к этому решению, были притязания Фатимидов севера Африки на присоединение Андалусии к своему государству. В циркуляре нового халифа к губернаторам говорилось «… это звание нам приличествует, мы ему равны…» и, следовательно « … нам кажется уместным, что, впредь, мы будем называться Принцем Верующих, и, что все сочинения, которые от нас или к нам направляются, должны использовать это звание».
 Альфонс IV Монах объединяет под своей властью три испанских христианских королевства — Леон, Галисию и Астурию.
 Богемия входит в состав Германии как герцогство.
 929—931 — Папа Стефан VIII.
 Смерть хорватского короля Томислава I. Сербский князь Часлав захватывает часть хорватских земель.
 929—935 — Король Хорватии Трпимир II.
 929—953 — Абас царь Армении

Скончались 
 Карл III Простоватый — король Западно-франкского королевства
 Санчо I Ордоньес — король Галисии
 Драсханакертци, Ованес — историк
 Ал-Баттани

См. также